Антуши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Антуши — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Антуши — деревня в Островском районе Псковской области.